Pons (motocicleta), marca de motocicletes, fabricades a Barcelona entre 1951 i 1955
 Topònims:
 Pons (Charente Marítim), municipi francès al departament del Charente Marítim.
 Cal Pons, colònia tèxtil al municipi de Puig-reig, també coneguda com a Colònia Pons.
 Cantó de Pons, cantó francès del departament del Charente Marítim al districte de Saintes.
 Cantó de Saint-Pons-de-Thomières, cantó francès del departament de l'Erau a la regió del Llenguadoc-Rosselló.
 Saint-Pons (Ardèche), municipi francès al departament de l'Ardecha
 Saint-Pons (Alps de l'Alta Provença), municipi francès al departament dels Alps de l'Alta Provença, regió de Provença – Alps – Costa Blava
 Saint-Pons-la-Calm, municipi francès al departament del Gard i a la regió de Llenguadoc- Rosselló
 Saint-Pons-de-Mauchiens, municipi francès al departament de l'Erau
 Villars-en-Pons, municipi francès al departament del Charente Marítim
 Biografies:
 Pons el Jove (~950 - ~1026), fill de Pons el Vell, l'avantpassat més llunyà de la senyoria dels Baus
 Primer cognom:
 Agustí Pons i Mir (Barcelona, 1947) periodista i escriptor català
 Alexandre Pons i Serra, empresari i polític català
 Alfons Pons Ezquerra (Barcelona, 1959), pilot de motociclisme català
 Amadeu Pons i Serra (Mataró, 1960)
 Antoni Pons i Cirac (Maella, Matarranya, 1921 - Barcelona, 1998), artesà del vidre
 Axel Pons i Ramón (Barcelona, 1991), pilot de motociclisme català
 Bartomeu Pons Puig (Llucmajor, 1897 - 1978) fou un glosador mallorquí
 Bonaventura Pons, diversos personatges
 Cristóbal Juan Pons Franco, advocat i polític menorquí
 Damià Pons Pons (Campanet, 1950), escriptor i polític mallorquí
 Diego Pons (Montevideo) empresari, polític i economista uruguaià pertanyent al Partit Colorado
 Eduard Pons Prades (Barcelona, 1920 – 2007),
 Félix Pons Irazazábal (Palma, 1942 - 2010), advocat i polític mallorquí del PSIB
 Francesc Pons i Pla, polític català, diputat de la Lliga Catalana per la circumscripció de Barcelona ciutat
 Francisco Pons Alcoy (Beniparrell, 1942), empresari valencià
 Frederic Pons i Montells (Barcelona, 1838 – Madrid, 1902), polític, advocat i periodista català
 Joan Pons, diversos personatges
 Joan Baptista Pons i Trabal (Barcelona, 1855 - 1928), arquitecte barceloní d'estil eclèctic
 Jordi Pons Sanginés (Barcelona, 1933), alpinista, esquiador, cineasta i escriptor català
 Josep Pons, diversos personatges
 Josep Enric Pons Grau (Tavernes de la Valldigna, 1948), polític socialista valencià
 Josep Fèlix Pons i Alonso (L'Hospitalet de Llobregat, 1932), periodista esportiu català
 Josep Lluís Pons, diversos personatges
 Josep Maria Pons, diversos personatges
 Lily Pons (Draguignan, 1976 - Dallas, Estats Units, 1976), soprano
 Lluís Gonzaga Pons i Enrich (Manresa, 1844 - Barcelona, 1921), empresari i polític català
 Marc Pons Pons (Es Mercadal, 1973), president del Consell Insular de Menorca
 Marià Pons i Espinós (Reus, 1823 – 1886), polític català
 Margalida Pons i Jaume (Palma, Mallorca 1966), escriptora mallorquina
 Mercè Pons i Veiga (1966), actriu catalana
 Miquel Pons i Riera (Arbúcies, 1843 -1898), metge
 Montserrat Pons i Boscana (Llucmajor, 1953), farmacèutic mallorquí i estudiós de les figueres
 Onofre Pons Sureda (Sa Pobla, 1956), metge oncòleg, escriptor i polític mallorquí
 Pere Pons i Clar (Santanyí, 1946), professor de català, editor i escriptor d'origen mallorquí
 Pere Pons i Riera (Sant Martí Vell, 1993), futbolista català 
 Pere Antoni Pons Tortella (Campanet, 1980), filòleg, escriptor i periodista mallorquí
 Ponç Pons Giménez (Alaior, Menorca, 1956), poeta, narrador, crític literari i traductor
 Simó Pons (Corbera de les Cabanes, 1861 - 1933), metge i botànic rossellonès
 Simona Pons (1898, Illa - 1969), poeta i aquarel·lista rossellonesa
 Tirs Pons Pons (Es Mercadal, 1939), polític menorquí
 Ventura Pons (Barcelona, 1945), director, guionista i productor de cinema
 Xavier Pons i Puigdollers (Vic, 1980), corredor de ral·lis català